Isobar kan syfta på:
 Isobar (meteorologi) – en linje som förbinder punkter med samma lufttryck
 Isobar (nuklid) – atomer (nuklider) från olika grundämnen med samma antal nukleoner
 Isobar process – en process vid konstant tryck